Klever ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Klever (vor 1505–1565), Ratsherr und Flottenführer der Hansestadt Lübeck
 Amelie Klever (* 1994), deutsches Model
 Dieter Klever (1940–2008), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Wilhelm Klever (1846–1930), deutscher Jurist und Firmengründer
 Heinz Klever (1928–2006), deutscher Kommunalpolitiker (CDU); von 1968 bis 1999 ehrenamtlicher Bürgermeister von Kaarst
 Helmut W. Klever (1881–1970), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Hermann Klever (1537–1597), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Julius von Klever (1850–1924), russischer Landschaftsmaler
 Peter Klever (1934–2018), Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und geistlicher Schriftsteller
 Philip Klever (* 1985), deutscher Offizier und Blogger
 Ulrich Klever (1922–1990), deutscher Sachbuchautor und Journalist

Klever steht für:
 Bewohner der Stadt Kleve
 Klaas Klever, eine Disney-Comicfigur
 Klever Verlag

Siehe auch:
 Klewer
 Clever
 Klevers